Delano pode ser:

Pessoas
Franklin Delano Roosevelt - ex-presidente dos Estados Unidos.
Jamie Delano

Localidades
Delano (Pensilvânia)
Delano (Califórnia)
Delano (Minnesota)
Delano (Nevada)
Desambiguação